The Idler –  una serie di 103 saggi tutti, tranne dodici, scritti da Samuel Johnson, e pubblicati tra il 1758 e il 1760

Film
The Idler – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Idler – cortometraggio del 1914 diretto da Tefft Johnson (1914)
The Idler – film del 1914 diretto da Lloyd B. Carleton
The Idler – cortometraggio del 1914 diretto da Russell E. Smith